Николя-Жозеф-Лоран Жильбер (; ,  — , ) — французский .

Биография

Николя-Жозеф-Лоран Жильбер родился 15 декабря 1751 года в Фонтенуа-ле-Шато (Лотарингия) в небогатой семье, однако, получил приличное образование. Очутившись в Нанси без средств к существованию, он занимался мелкой литературной работой и уроками, утешаясь надеждой будущей славы. Его первый поэтический дебют был неудачен; он принял участие в академическом конкурсе 1772 года пьесой «Le génie aux prises avec la fortune ou le poète malheureux», не удостоившейся даже почётного отзыва. Это послужило первой причиной озлобления Жильбера на общество; когда же в 1774 году, приехав в Париж с рекомендательным письмом к д’Аламберу, он встретил холодность и безучастие у всего кружка энциклопедистов, озлобление пробудило в нём природный сатирический талант.
  

В целом ряде сатирических произведений он зло и талантливо осмеял современных ему философов, нравы общества и распространенные в нём пороки. Особенно досталось личным литературным врагам Жильбера, как, например, Лагарпу. Сатира Жильбера создала ему много врагов, со слов которых появились легенды о помешательстве поэта, о его пьянстве и самоубийстве в припадке бешенства. Во всех этих долго державшихся слухах о причине преждевременной смерти Жильбера не было даже подобия правды, точно так же как и в рассказах его защитников о его чрезвычайной бедности.

Нападая на энциклопедистов, Жильбер находил поддержку во враждебной им партии — у , у владетельного принца Сальм-Сальмского. А за то, что он писал хвалебные, даже несколько подобострастные оды своим покровителям, а также королю и членам королевской семьи, Жильбер в конце жизни получал регулярные субсидии от короля и из других источников. Ранняя же смерть поэта была следствием падения с лошади.

Большинство хвалебных од Жильбера, а также его поэмы «Le poète malheureux» и «Carnaval des auteurs» лишены серьёзного литературного значения; но три произведения Жильбера.: «Le XVIII siècle», «Mon Apologie» и «Ode, imitée de plusieurs psaumes» — несомненно талантливы, «Le XVIII siècle» не уступает лучшим сатирам Буало, а его ода, написанная за неделю до смерти, проникнута истинной поэзией скорбного примирения с судьбой. Один стих оды, «Au banquet de la vie infortuné convive», стал классическим во французской литературе и в несколько изменённой форме перешел и в русский язык («ему нет места на пиру жизни», «все мы гости на празднике жизни»).

Полное собрание произведений Жильбера было опубликовано в 1778 году, переиздано и дополнено Ш. Нодье в 1840 году.

Жильбер и русская поэзия 
Размер и элегическая тематика предсмертного, одного из самых известных стихотворений Жильбера «Ode, imitée de plusieurs psaumes» (его переводил Николай Гнедич) повлияли на несколько русских элегий: «Выздоровление» Батюшкова, «На холмах Грузии», «Под небом голубым» и «Воспоминание» Пушкина.

Примечания

Литература 
 
 Delessarts. Les siècles littéraires.
 Puymaigre. Poetès et romanciers de la Lorraine.
 Villemain. Tableau de la littérature au XVIII s.
 Ch. Nodier. предисловие к изданию 1840.

Французские поэты
Погибшие в результате падения с лошади